Metal Mickey (serie), een Britse serie geproduceerd door Monkees-drummer Mickey Dolenz.
Metal Mickey (lied), een lied van de Britse band Suede.